Барановский сельский совет или Барановский сельсовет
 Барановский сельсовет — административно-территориальное образование и муниципальное образование в Алтайском крае России. 
 Барановский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Наримановском районе Астраханской области России.
 Барановский сельсовет Николаевского района Волгоградской области России.
 Барановский сельсовет Кадуйского района Вологодской области России.

упразднённые
 Барановский сельсовет — в подчинении Хостинскому району города Сочи Краснодарского края РСФСР (до 1990-х)
 Барановский сельсовет — в Виноградовском и Воскресенском районах Московской области (до 1994)
 Барановский сельсовет Сосновского района Нижегородской области
 Барановский сельсовет Верхнеландеховского района Ивановской области
 Барановский сельсовет Весьегонского района Тверской области
 Барановский сельсовет Лихославльского района Тверской области
 Барановский сельсовет Кемеровского района Кемеровской области
 Барановский сельсовет Буйского района Костромской области
 Барановский сельсовет Сафоновского района Смоленской области
 Барановский сельский совет — административно-территориальная единица в Валковском районе Харьковской области Украины
 Барановский сельский совет — административно-территориальная единица в Шишацком районе Полтавской области Украины